Todaka ist der Familienname folgender Personen:

 Hideki Todaka (* 1973), japanischer Boxer
 Hiroki Todaka (* 1991), japanischer Fußballspieler